Cet article présente les personnages de l'entourage de Susan Delfino du feuilleton télévisé  Desperate Housewives.

Famille proche

Karl Mayer 
Joué par : Richard Burgi
Ex de Susan et père de Julie Mayer

Julie Mayer 
Joué par : Andrea Bowen

Julie Mayer est la fille de Susan et de Karl.

Mike Delfino 
Joué par : James Denton, il meurt à la fin de la saison 8, on le revoit dans le dernier épisode.

Père de Maynard James Delfino et second mari de Susan. Dans la saison 5, Mike et Susan sont divorcés, il est alors en couple avec Katherine Mayfair avec qui il a l'intention de se marier, mais cela n'a pas lieu. Plus tard, il se remarie avec Susan. Il décède à la fin de la saison 8, sa mort fut un choc pour tous les habitants de Wisteria Lane.

Mike est le grand amour de Susan.

Maynard James Delfino 
Interprété par : Mason Vale Cotton
Nombre d'épisodes : 47
Saisons : 5 à 8
Biographie :
Maynard James « M.J. » Delfino est le fils de Susan et Mike, né à la fin de la quatrième saison : le jour de la fête des mères. Il a failli se faire appeler Conner mais son arrière-grand-père, le grand-père de Mike, Maynard, est mort juste après sa naissance. 

À l'âge de cinq ans, il vit avec sa mère à la suite du divorce de ses parents, en raison d'un accident de voiture. Il est assez petit et se fait embêter par Juanita Solis qui a le même âge que lui mais est plus forte. Il supporte mal l'éloignement de son père ce qui va pousser Mike à revivre à Wisteria Lane. C'est Jackson Braddock qui va lui apprendre à faire du vélo, ce qui va attrister Mike et le rendre jaloux de leur complicité. Au début, M. J. n'apprécie pas Katherine Mayfair, la nouvelle petite amie de Mike car il souhaite que ses parents se remettent ensemble. Susan l'inscrit dans une école privée au milieu de l'année. Plus tard, Dave projette de tuer M. J. pour faire souffrir Susan, cette dernière ayant été impliquée dans l'accident involontaire de voiture qui a entrainé la mort de sa femme et de sa fille. Dave tente alors de reproduire l'accident de voiture avec M. J. à ses côtés mais il va finalement lui demander de sortir avant de percuter la voiture de Mike. Mike survit et se marie avec Susan. Katherine, qui souffre beaucoup de sa rupture avec Mike, parle alors de ses problèmes à M. J., ce qui va déplaire à Mike : il va interdire à Katherine de le revoir.
Après dans les saisons 7 et 8 on voit beaucoup MJ jusqu’à la saison 8 après la mort de Mike, MJ sera très touché par le décès de son père. Susan cédera à tous ses caprices jusqu'au jour où il lancera une agrafeuse sur la maîtresse. Susan comprendra qu'il faut que MJ évacue sa colère. Par la suite, elle essaie de lui construire une mini-voiture pour le concours de son école mais MJ la fait rouler sous un camion à ordures parce qu'il aura peur que les autres enfants se moquent de lui parce qu'il vient avec sa mère, et que les autres parents aient pitié de lui.

Susan demandera alors à Tom, Bob, Lee et Ben de l'aider à construire la voiture.

Sophie Lynette Scavo
Sophie est la fille de Julie et de Porter, elle nait dans le dernier épisode de la série, puis elle part avec sa mère, sa grand-mère (Susan) et son oncle (M.J.) à Boston, la ville où étudie Julie. À un moment nous voyons Lynette crier sur ses six petit-enfants ; il semblerait que Sophie soit parmi eux. Elle se nomme Sophie Lynette Scavo, Sophie en hommage à sa grand-mère maternelle et Lynette, comme sa grand-mère paternelle.

Famille étendue

Sophie Flickman 

Interprétée par : Lesley Ann Warren
Comédienne de doublage (VF) : Anne Jolivet
Nombre d'épisodes : 7
Saisons : 1 et 2; 7
Biographie :
Sophie Flickman (née Bremmer) est la mère de Susan. Désireuse de paraitre jeune à tout prix, elle prend plaisir à souvent dire qu'elle et Susan sont sœurs. Elle a eu Susan très jeune et l'a élevée seule, lui faisant croire que son père était un membre de la marine marchande tué pendant la guerre du Viêt Nam. Très romantique, on apprend que Sophie a été mariée quatre fois, dont deux avec le même homme.

On la découvre alors qu'elle décide de s'installer chez sa fille après lui avoir raconté que son petit ami, Morty Flickman, la frappa lors d'une dispute. Susan, qui vient de rompre avec Mike, voit sa mère comme un poids alors que celle-ci drague ouvertement des étrangers et organise des rendez-vous galants pour elle et sa fille. Cette dernière persuade Morty de s'excuser auprès de Sophie et celui-ci la demande en mariage.

La saison suivante, elle et Morty se marient (il devient donc son ) et lors de la fête suivant la cérémonie, Sophie apprend la vérité à Susan concernant son père : loin d'être marin, Addison Prudy était en fait le patron de Sophie, qui travaillait comme secrétaire pour lui, et il était marié. Soucieux de cacher cet écart à sa femme Carol, il avait payé Sophie pour qu'elle ne révèle pas leur aventure.

Sophie réapparait dans la  pour rendre visite à Susan, hospitalisée et en attente d'un rein. Espérant que sa mère se dévouera, cette dernière refuse sous prétexte qu'elle doit bientôt partir en croisière avec Morty et que faire don d'un rein retarderait ses plans. Furieuse, Susan apprend plus tard par sa tante Claire que la croisière en question était un subterfuge pour cacher son cancer du sein. Susan pardonne alors à sa mère sans pour autant lui révéler qu'elle sait pour son cancer, Sophie préférant ne pas lui dire pour ne pas attirer l'attention sur elle comme elle en a l'habitude.
Son arrière-petite-fille, se nomme comme elle : Sophie.

Morty Flickman 

Interprété par : Bob Newhart
Comédien de doublage (VF) : Jean Lescot
Nombre d'épisodes : 3
Saisons : 1 et 2
Biographie :
Morty Flickman est le petit ami de Sophie qui deviendra plus tard son mari. Vétéran de la guerre de Corée, il a été marié une première fois à une certaine Dolores, aujourd'hui décédée. Lui et Sophie rompent temporairement après qu'il lui a jeté un livre à la figure lors d'une dispute, la poussant à se réfugier chez sa fille Susan. Celle-ci parvient à les rabibocher, poussant Morty à demander Sophie en mariage. Durant les préparatifs de leur mariage, qui a lieu la saison suivante, Morty révèle à Susan que son père n'est pas un héros du Viêt Nam mais plutôt une histoire d'un soir. En réalité, le père de Susan était le patron de sa mère, et il était marié.

Dans la saison 7, Morty est toujours marié à Sophie et on apprend qu'il va aider sa femme dans sa chimiothérapie.

Addison Prudy 
Interprété par : Paul Dooley
Comédien de doublage (VF) : Marc Cassot
Nombre d'épisodes : 3
Saison : 2
Biographie :
Addison Prudy est le père biologique de Susan qui travaille dans un magasin d'agriculture de Fairview. Sophie cache la vérité à sa fille à propos de cet homme en lui laissant croire qu'il avait disparu pendant la guerre. Quand Addison apprend que Susan, se faisant passer pour une demandeuse d'emploi dans le magasin, était sa fille, il a une crise cardiaque et doit se faire opérer à l'hôpital. Là-bas, il informe Susan qu'il ne souhaitait pas la connaître davantage, considérant qu'elle était une "erreur" quand la femme d'Addison l'avait appris. Cependant, dans un des épisodes d'après, on voit Addison revenir chez Susan et accepter de mieux la connaître autour d'une tasse de café.

Carol Prudy 
Interprétée par : Joyce Van Patten
Comédienne de doublage (VF) : Jocelyne Darche
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 2
Biographie :
Carol Prudy est la femme jalouse d'Addison Prudy. Croyant que son mari avait une liaison adultérine avec Susan, elle harcèle cette dernière, avant de connaître la vérité.

Nick Delfino 

Interprété par : Robert Forster
Comédien de doublage (VF) : Stefan Godin
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 4
Biographie :
Nick Delfino est le père de Mike. Homme ayant tendance à battre sa femme d'après Mike, il purge une peine de prison pour avoir tué son patron. Mike a pris soin de cacher son existence à Susan en prétendant qu'il était mort mais celle-ci apprend son existence lors d'un rendez-vous médical pour sa grossesse.

Tenant à lui rendre visite, elle se rend compte que Nick n'éprouve aucun remords pour son crime, la poussant à se demander si son beau-père a une âme. Elle revient le voir sans Mike et il lui avoue qu'il se sent coupable non pas pour son crime mais pour avoir gâché l'enfance de son fils.

Adele Delfino 
Interprétée par : Celia Weston
Comédienne de doublage (VF) : Michèle André
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 4
Biographie :
Adele Delfino est la mère de Mike. Femme aux convictions sudistes très fortes, elle rend visite à Susan et Mike lors de la fête des Mères et n'hésite pas à critiquer ouvertement sa belle-fille, au point que celle-ci simule une perte des eaux dans un restaurant pour lui échapper. Elle est la première membre de la famille avec Mike à pouvoir voir son petit-fils M.J. après l'accouchement de Susan.

Laura Delfino 
Interprétée par : Stephanie Jones
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 8
Biographie :
Laura Delfino est la sœur autiste de Mike. Sa mère l'a abandonnée car elle  ne se sentait pas capable de s'en occuper correctement. Quand Mike apprend son existence, il décide de lui rendre visite régulièrement et de lui verser de l'argent tous les mois.

Après la mort de Mike, Susan découvre une série de lettres écrites par sa belle-mère Adele et adressées à son fils, écrivant qu'elle se sent coupable et regrette sa décision, tout en demandant à Mike de ne pas mettre Susan au courant. Elle décide de continuer à verser l'argent à Laura par respect pour Mike.

Tim Bremmer 

Interprété par : Chris Carmack
Comédien de doublage (VF) : Denis Laustriat
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 4
Biographie :
Tim Bremmer est le cousin maternel de Susan. Il vient l'aider pour faire ses comptes en tant que comptable et semble assez intéressé par Dylan Mayfair, la jeune voisine de Susan, mais il est surpris plus tard en train de coucher avec sa mère Katherine. C'est d'ailleurs elle qui l'a dépucelé alors qu'il n'avait que 16 ans, lors d'un précédent séjour chez Susan. Il avait tenté de la revoir mais il assista malgré lui à une violente dispute opposant Katherine à son ex-mari Wayne Davis.

Marissa Mayer 
Interprétée par : Sunny Mabrey
Nombre d'épisodes : 1
Saisons : 4
Biographie :
Marissa Mayer est la deuxième femme de Karl, avec qui elle a eu Evan. Elle travaille dans la justice, comme lui. On la voit une fois aux exercices d'accouchement, auxquels Susan participe. Elle quitte Karl et son fils alors que ce dernier est encore jeune.

Evan Mayer 
Interprété par : Sawyer Church
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 5
Biographie :
Evan Mayer est le fils que Karl a eu avec Marissa, en même temps que Susan a eu M.J. Ils sont dans la même école, ce qui va amener Susan à croiser Karl. Ils vont se disputer car Susan va dire à Karl qu'Evan a un problème psychologique que Karl refuse d'admettre. En effet, en arts plastiques, lorsqu'on lui demande de faire un dessin qui évoque la joie, il dessine une personne se faisant tuer. Il s'avère en fait qu'Evan est un enfant en colère contre sa mère qui l'a abandonné lui et Karl.

Claire Bremmer 

Interprétée par : Valerie Harper
Comédien de doublage (VF) : Béatrice Delfe
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 7
Biographie :
Claire Bremmer  est la sœur de Sophie et la tante maternelle de Susan. Spécialiste dans l'art de faire des cocktails, c'est elle qui révèle à Susan que sa mère est atteinte d'un cancer du sein, expliquant son refus de donner un rein à sa fille.

Entourage introduit dans la saison 1

Brandi 

Interprétée par : Anne Dudek
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 1
Biographie :
Brandi est la secrétaire du cabinet d'avocats de Karl, pour qui ce dernier quitta Susan. Elle explique plus tard à Susan qu'elle avait accepté les avances de Karl car elle croyait que leur mariage ne tenait plus la route. Karl et elle rompirent lorsqu'il la surprit au lit avec un autre homme.

Amy Delfino 
Amy Delfino est la première épouse de Mike. Décédée un an avant que Mike n'emménage à Wisteria Lane, Noah Taylor, le père de la petite amie disparue de Mike, Deirdre Taylor, est persuadé que Mike quitta sa fille pour Amy et avoir une vie plus stable. Elle était la propriétaire de Bongo et avant de mourir, elle demanda à Mike de s'occuper de lui une fois qu'elle serait morte.

Deirdre Taylor 
Interprétée par : Jolie Jenkins
Comédienne de doublage (VF) : Marie-Eugénie Maréchal
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 1
Biographie :
Deirdre Taylor est la fille de Noah Taylor et l'ancienne petite amie de Mike, décédée et ancienne droguée. Elle se rend à Wisteria Lane quelques années après avoir confié son fils, Dana (Dit Zach) à la famille Young. Voyant que ces derniers refusent de lui rendre le bébé, qu'ils considèrent comme le leur, Deirdre agit violemment ce qui pousse Mary Alice au meurtre. Son assassinat est la cause des nombreux drames qui frappent la famille Young (le suicide de Mary Alice, l'adolescence perturbée de Zach, etc.).

Noah Taylor 
Interprété par : Bob Gunton
Comédien de doublage (VF) : Michel Modo
Nombre d'épisodes : 10
Saisons : 1 et 2
Biographie :
Noah Taylor est un homme très riche, père de Deirdre et Kendra Taylor ainsi que le grand-père de Zach Young. Il apparaît la première fois dans le parc en compagnie de Mike Delfino avec qui il parle de l'entrée en effraction chez Alberta Fromme. Plus tard, il décide de retirer de Mike la tâche qu'il avait, celle de retrouver Deirdre. Il demande par la suite à Mike de retrouver l'assassin de Deirdre, après que Noah a su qu'il était atteint d'une tumeur du cerveau et qu'il lui restait un an tout au plus à vivre. Il retrouve Mike au cimetière où se situe la tombe de sa fille et il lui annonce que le corps de Deirdre a été découpé en morceaux, placés dans un coffre à jouets, celui que Paul Young a jeté dans l'eau, ce que découvre plus tard Mike. Noah essaye ensuite de briser la relation gênante à l'enquête entre Mike et Susan Mayer en donnant de fausses informations sur des antécédents criminels de Mike. Avant que Susan ne parte du manoir des Taylor, Kendra, la deuxième fille de Noah, annonce la vérité à Susan ce qui la rassure.

Noah reste par la suite allongé sur son lit aux côtés de Felicia Tilman, sa nouvelle infirmière. Lorsqu'il apprend qu'il est grand-père par une lettre anonyme, il souhaite voir son petit-fils, Zach Young contre le gré de Paul et Mike. Après avoir découvert que la famille Young était responsable de la mort de Deirdre Taylor, Noah intimide Paul avant de demander à ses tueurs à gages de l'étrangler. Noah est tué par Zach qui interrompt la machine qui le tenait en vie. La mort de Noah permet alors à Zach d'acquérir sa grande fortune, étant le seul héritier.

Kendra Taylor 
Interprétée par : Heather Stephens
Comédienne de doublage (VF) : Vanina Pradier
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 1
Biographie :
Kendra Taylor est la sœur aînée de Deirdre Taylor, l'aînée des enfants de Noah Taylor et la tante de Zach. Kendra apparaît pour la première dans l'épisode 1x07, Ça plane pour elle où elle est suspectée d'être la petite amie de Mike par Susan. Elle donne à cette dernière de vraies informations sur Mike Delfino.

Détective Copeland 
Interprété par : Conor O'Farrell
Comédien de doublage (VF) : Jean-Luc Kayser
Nombre d'épisodes : 3
Saison : 1
Biographie :
Le Détective Copeland est l'enquêteur de l'affaire du meurtre de Martha Huber qui croit fortement Mike coupable. Il questionne Susan deux fois à propos de Mike et elle devient son alibi en informant le détective Copeland que Mike et elle étaient en train de coucher ensemble lors de la nuit du meurtre de Martha. Ayant des doutes, il répond que les gens faisaient des choses stupides quand ils sont amoureux de quelqu'un, s'appuyant sur ses 4 précédents mariages.

Détective Sullivan 
Interprété par : Nick Chinlund
Comédien de doublage (VF) : Maurice Decoster
Nombre d'épisodes : 5
Saisons : 1 et 2
Biographie :
Le Détective Sullivan est un officier de police corrompu chargé de l'affaire du meurtre de Martha Huber et de celui de Deirdre Taylor. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode 1x15, C'est ma première piscine-party où Noah Taylor le pousse à montrer le casier judiciaire de Mike à Susan afin de l'éloigner de l'enquête, ce qui causa une rupture entre elle et Mike. Il apparaît ensuite dans l'épisode 1x19, Une voisine qui vous veut du bien où Noah soudoie Sullivan afin qu'il épargne Mike pour l'affaire du meurtre de Martha Huber. Les deux hommes se rencontrent dans un parking souterrain où l'échange du compte-rendu du meurtre de Martha avait lieu. Sullivan, après avoir donné le dossier, donne néanmoins des coups de poing à Mike, ce qui lui cause des hématomes au niveau de l'œil. Mike lit la liste et s'aperçoit que parmi la liste des acheteurs de coffres à jouets de la boutique spécifique figurait le nom de Paul Young.

Entourage introduit dans la saison 2

Ron McCready 
Interprété par : Jay Harrington
Comédien de doublage (VF) : Xavier Fagnon
Nombre d'épisodes : 7
Saison : 2
Biographie :
Le  Ron McCready est un médecin ex petit-ami de Susan. Quand elle l'a rencontré elle l'a tout de suite trouvé très mignon mais ils ne pouvaient pas sortir ensemble à cause de la déontologie professionnelle.

Entourage introduit dans la saison 3

Ian Hainsworth 

Interprété par : Dougray Scott
Comédien de doublage (VF) : Guillaume Orsat
Nombre d'épisodes : 18
Saison : 3
Biographie :
Ian Hainsworth (Dougray Scott) est un homme d'affaires mais aussi riche héritier. Il apparaît comme un homme dépressif depuis que sa femme, Jane, est tombée dans le coma à la suite d'un accident de cheval. C'est un riche éditeur d'origine britannique. Il rencontre Susan Mayer à l'hôpital, prenant soin de Mike Delfino, lui-même dans le coma. Il est vite sous le charme de Susan, dont la personnalité lui apporte de la gaieté dans cette épreuve difficile. Après de nombreuses rencontres et comme Mike restait dans le coma, tout comme Jane, Susan et Ian profitent d'un week-end à la montagne pendant lequel ils dorment ensemble et ce, avant que Susan n'apprenne que Mike est réveillé. Cependant, Susan rompt avec Mike, à la suite des manipulations d'Edie Britt qui profite de son amnésie. Susan retourne alors avec Ian et bien que leur relation soit mouvementée, ils restent ensemble. Quand Mike est arrêté pour le meurtre de Monique Pollier, Ian décide d'embaucher un grand avocat pour lui, à la condition que Susan ne le voie plus.

Plus tard, l'état de Jane s'aggrave et Ian, en voyage d'affaires, veut lui rendre une dernière visite. Cependant, il apprend pendant le trajet de l'avion que Jane va mourir avant qu'il n'arrive à l'hôpital. Souhaitant lui parler une dernière fois, Susan décide d'approcher le combiné du téléphone portable près de l'oreille de Jane pour qu'elle entende ce qu'Ian avait à dire.
Après le décès de Jane, Ian demanda Susan en mariage bien qu'il soit convoité pour son charme et sa fortune par d'autres femmes.
Mais Mike se remémore petit à petit de sa relation avec Susan et décide de la reconquérir. Susan, quant à elle, ne peut plus refouler ses sentiments pour ce dernier et Ian s'en doute. Après des tentatives échouées dans le but de la récupérer, il prend l'initiative de la rupture et quitte le pays pour rejoindre l'Angleterre.

Ian devait, à l'origine, s'appeler Ian Kavanaugh.

Jane Hainsworth 
Interprétée par : Cecily Gambrell
Nombre d'épisodes : 3
Saison : 3
Biographie :
Jane Hainsworth est la femme décédée de Ian Hainsworth. C'était la première petite amie de Ian, et la seule jusqu'à ce qu'il rencontre Susan. Elle était dans le coma au Memorial Hospital de Fairview en même temps que Mike. Ian attendait son réveil depuis des mois lorsqu'il rencontra Susan, dans le même cas que lui. À la différence que Jane ne se réveilla jamais.

Graham et Dahlia Hainsworth 
Interprétés par : Paxton Whitehead et Lynn Redgrave
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 3
Biographie :
Graham et Dahlia Hainsworth sont les parents de Ian Hainsworth. Ils rendent visite à Ian et Susan qui viennent de se fiancer. Susan se montre particulièrement maladroite lors de cette première rencontre, allant jusqu'à mettre le feu au chemisier de Dahlia en allumant le barbecue ou à la bousculer violemment en ouvrant une porte. Elle surprend également Graham revêtant des sous-vêtements féminins devant un miroir, mais celui-ci lui fait promettre de ne rien dire à sa famille. Peu de temps après, Dahlia insiste pour faire signer un contrat prénuptial à Susan, ce qu'elle feint d'accepter avant de parvenir à l'éviter.

Rupert Cavanaugh 
Interprété par : Ian Abercrombie
Comédien de doublage (VF) : Jacques Ciron
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 3
Biographie :
Rupert Cavanaugh est le majordome de Ian Hainsworth. Lorsque Susan entre enfin dans la maison de Ian, qui est encore remplie des affaires de Jane, elle essaye de placer ses affaires en demandant à Rupert de lui trouver un tiroir. Mais celui-ci se montre peu enclin à laisser une « concubine » entrer chez ses maîtres.

Entourage introduit dans la saison 5

Jackson Braddock 
Interprété par : Gale Harold
Comédien de doublage (VF) : Thierry Ragueneau
Nombre d'épisodes : 12
Saison : 4 et 5
Biographie :
Jackson Braddock est le petit copain de Susan à partir de la saison 5 (après le bond en avant de 5 ans). En effet, à la fin de la saison 4, nous apprenons la naissance de MJ et nous pensons que Mike et Susan vont rester ensemble. Mais pendant les 5 dernières minutes de l'épisode qui donne une première approche de la vie des housewives dans 5 ans, nous la voyons avec un autre homme, qui n'est autre que son peintre, Jackson, avec qui elle sort depuis son accident de voiture et sa séparation avec Mike. Ils vont rester ensemble au début de la saison mais Susan décide de cacher leur relation à MJ. Malgré son engagement avec Susan de garder leur relation purement sexuelle, Jackson veut tisser un lien plus fort avec Susan. Il veut emménager chez elle mais Susan ne veut pas changer de type de relation. Peu après, MJ va apprendre que sa mère voit Jackson et va l'accepter facilement. Mike et Jackson vont devenir amis, et Susan va assurer que Jackson n'est pas une mauvaise fréquentation pour MJ. Lorsque Mike va emménager dans Wisteria Lane car il se trouvait loin de son fils, Jackson va proposer à Susan d'emménager avec lui, offre que Susan va refuser après avoir beaucoup réfléchi. Ils vont arrêter de se voir pendant un petit bout de temps, jusqu'à ce que Jackson revienne à Fairview et la demande en mariage. Susan est très heureuse et lui avoue qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer. Il lui explique ensuite qu'il veut se marier avec elle car il est Canadien et que son visa est expiré depuis 6 ans ; il pourrait continuer de travailler sur le sol Américain. Dave va entendre la raison de cet engagement et va dénoncer Jackson à la police, se débarrassant ainsi de lui pour pouvoir mettre son projet de tuer MJ et Susan à jour. On ne le reverra pas.

Entourage introduit dans la saison 6

Robin Gallagher 

Interprétée par : Julie Benz
Comédienne de doublage (VF) : Anneliese Fromont
Nombre d'épisodes : 5
Saison : 6
Biographie :
Robin Gallagher est une ex-strip-teaseuse amie de Susan. Susan ayant hérité du club 'Bonnet D'après la mort de Karl et s'y rendant pour s'occuper des affaires administratives, rencontre Robin. Elle lui conseille de quitter son métier car elle peut trouver beaucoup mieux et Robin décide alors de démissionner. Elle ne trouve pas d'endroit où aller, Susan l'accueille donc chez elle. Robin ne trouve pas de nouvel emploi, et Susan, se sentant responsable de sa situation, lui trouve une place en tant qu'assistance à l'école primaire, mais Robin se fait vite licencier puisque le directeur découvre qu'elle est une ex-strip-teaseuse. Quand Susan la présente aux autres habitants de Wisteria Lane, tous les hommes s'intéressent à elle, entraînant la jalousie des amies de Susan. L'épisode 15 de la saison 6, intitulé "Robin" est basé sur les relations de Robin avec les autres habitants. Durant cet épisode, on peut voir que Robin finit par être appréciée de tous grâce à son grand cœur, sa perspicacité, sa gentillesse et sa beauté. Elle soigne le dos de Mike, ce qui rend Susan jalouse et elle quitte la maison pour ne pas mettre davantage leur amitié en danger. Elle trouve refuge chez Katherine, qui se sent seule depuis son retour chez elle. Elles deviennent amies assez rapidement, et entretiennent même une relation un peu plus sérieuse, une relation amoureuse débute entre elles. Katherine est donc bisexuelle. Nous apprenons dans la saison 8 cependant qu'elles se sont séparées au bout de 3 mois lorsqu'elles étaient à Paris.

Détective Denise Lapera 

Interprétée par : Kathy Najimy
Comédienne de doublage (VF) : Marion Game
Nombre d'épisodes : 1
Saison : 6
Biographie :
Denise Lapera était au lycée avec Susan, qui lui a piqué son petit-ami de l'époque. Lorsque Julie Mayer, se fait agresser, Susan soupçonne Katherie Mayfair et va au commissariat pour demander d'enquêter sur Katherine mais c'est Denise qui se charge de l'affaire. Lorsque Denise comprend qu'elle peut faire du tort à Susan en défendant Katherine, elle ne va pas se gêner.

Entourage introduit dans la saison 7

Maxine Rosen 

Interprétée par : Lainie Kazan
Comédienne de doublage (VF) : Michèle Bardollet
Nombre d'épisodes : 5
Saison : 7
Biographie :
Maxine Rosen est la pétulante propriétaire de Susan et Mike, alors obligés de quitter Wisteria Lane pour des raisons financières. Parallèlement à cette activité, il s'avère qu'elle chapeaute une activité propre à la résidence de "site coquin" en ligne, qui consiste à ce que de jolies locataires aient leurs activités domestiques (principalement le ménage), en tenue affriolante, transmises en séances privées sur Internet. Afin de faire face à ses difficultés financières, Susan acceptera, secrètement vis-à-vis de son mari Mike, de s'adonner à l'animation de ce site fripon, ravissant aux autres colocataires animatrices du site les primes de réussite. Maxine vendra chèrement son site avec Susan en porte bannière, et Paul Young ayant découvert ce secret, tentera de la faire chanter. Maxine disparaît de la scène après sa vente fructueuse.

Dick Barrows 
Interprété par : Gregory Itzin
Comédien de doublage (VF) : Hervé Jolly
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 7
Biographie :
Dick Barrows est un patient de l'hôpital de Fairview en attente d'un rein. Durant sa dialyse, il rencontre Susan mais reste antipathique à son égard car il ne veut pas souffrir quand elle le quittera une fois qu'elle aura eu son rein. Elle arrive à lui faire baisser sa garde et les deux deviennent amis mais ce dernier meurt car aucun donneur ne lui vient en aide.

Entourage introduit dans la saison 8

Andre Zeller 
Interprété par : Miguel Ferrer
Comédien de doublage (VF) : Patrick Messe
Nombre d'épisodes : 5
Saison : 8
Biographie :
Andre Zeller est le professeur d'art de Susan. C'est un personnage antipathique.

Amy Yamada 
Interprétée par : Becky Wu
Nombre d'épisodes : 4
Saison : 8
Biographie :
Amy Yamada est aussi une élève d'Andre Zeller.

Felix Bergman 

Interprété par : Leslie Jordan
Comédien de doublage (VF) : Patrice Dozier
Nombre d'épisodes : 2
Saison : 8
Biographie :
Felix Bergman est un célèbre critique d'art qui est charmé par les peintures de Susan (plus précisément la fameuse peinture de l'enterrement d'Alejandro Perez) et qui lui propose d'aller faire carrière à New York.

Animaux

Bongo 

Nombre d'épisodes : 9
Saisons : 1 et 2
Biographie :
Bongo est le chien de l'ex-femme décédée de Mike qui souhaitait qu'il prenne soin de lui. Il aboie souvent après Susan jusqu'à ce que celle-ci s'imprègne de jus de viande près de l'oreille afin de compter aux yeux de Mike. Ce dernier est impressionné, mais Bongo avale accidentellement la boucle d'oreille de Susan et il a dû être transporté chez le vétérinaire. Mike est bouleversé, il finit par expliquer à Susan d'où lui vient Bongo. Pour s'excuser, elle lui offre un os grinçant pour Bongo. Dans le dernier épisode de la saison 1, Susan se dirige vers la maison de Mike pour nourrir Bongo car Mike est absent, et trouve Zach avec une arme à feu, prêt à prendre sa revanche sur Mike qui pour lui a emmené son père, Paul, afin de le tuer. Bongo semblait avoir peur de Zach.

Dans le premier épisode de la saison 2, Mike rentre chez lui après son absence. Il découvre Susan et Zach. Mike parle avec Zach et Susan en profite pour se jeter sur lui, elle parvient à le maîtriser, mais Bongo mord son pantalon, et elle est accidentellement jeté dans le canapé, la forçant à tirer à travers la fenêtre. Dans l'épisode 8 de la même saison, Bongo devient effrayé par une étrange présence à l'extérieur pendant la nuit, ce qui conduit Mike à sortir et à voir ce qu'il se passe dehors. Il voit Caleb Applewhite commencer à s'enfuir, mais Mike le suit et parvient à le maîtriser. Peu de temps après Caleb, sera arrêté par la police. 

Après cet épisode, Bongo a disparu de la série. Le créateur Marc Cherry a dit que Bongo a été coupé de la série en raison de problèmes budgétaires. Il a dit que dans le scénario, probablement Bongo est décédé ou a été donné, tandis que Mike était dans le coma.

Références 

en:Acquaintances of Susan Mayer
fi:Susan Mayerin tuttavuudet